Le sigle NRBC-E ou NRBCE désigne une arme nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) ou explosive.